Чамакуеро има више значења:

 Чамакуеро, Ел Сеис (Аљенде), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Чамакуеро (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Чамакуеро (Теокуитатлан де Корона), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Чамакуеро (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Чамакуеро (Епитасио Уерта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Чамакуеро (Пуруандиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику